Таю́ра — топоним:

 Таюра — село в Усть-Кутском районе Иркутской области
 Таюра — река в Усть-Кутском районе Иркутской области
 Таюра — первоначальное название станции Звёздной на Байкало-Амурской магистрали.